Curiosity bezeichnet:
 einen Rover der Weltraummission Mars Science Laboratory 
 Curiosity – What’s Inside the Cube?, ein Experiment von 22Cans
 Die Curiosity-Show, eine Fernsehsendung aus Australien
 Curiosity Killed the Cat, eine britische Popband

Siehe auch: